Ла Хиронда има више значења:

 Ла Хиронда, Асијенда ла Хиронда (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хиронда (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику